Окоте Соло има више значења:

 Окоте Соло, Лос Окотес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окоте Соло (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику